Petsamo peut désigner :

 un quartier de Tampere ;
  ;
 le raïon de Petchenga, qui s'appelait avant Petsamo ;
 Petsamo, une région de la Russie ;
 Petchanga, qui s'appelait avant Petsamo ;
 la bataille de Petsamo ;
 le raid contre Kirkenes et Petsamo ;
 un .